São Raimundo Nonato (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 São Raimundo Nonato (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Piauí